Dean Franke (* in Ottawa) ist ein kanadischer Geiger.

Franke war unter anderem Schüler von Albert Pratz und John Moskalyk, Toronto. Er gewann mit 15 Jahren die CBC Network Talent Search und erhielt den Zweiten Preis beim CBC Talent Festival. Er trat dann als Solist in Kanada auf. Er studierte an der Indiana University und der Juilliard School sowie als Stipendiat in Tanglewood, an der Yale University und der Banff School of Fine  Arts.

Mit seiner Frau, der Geigerin Susan Chan, gehörte er zu den Mitbegründern der Accord Chamber Music Society in San Francisco und des New Century Dezsö Mahalek String Quartet am Christel DeHaan Fine Arts Center in  Indianapolis (1999). Er war stellvertretender Konzertmeister des Oakland Symphony Orchestra und arbeitete als Gast mit dem San Francisco Opera Orchestra, dem San Francisco Symphony Orchestra und dem Toronto Symphony Orchestra zusammen. Als Solist trat er mit dem Indianapolis Symphony Orchestra unter Raymond Leppard und dem Indianapolis Philharmonic Orchestra  unter Orcenith Smith (dessen stellvertretender Konzertmeister er seit 1990 ist) auf. Gastauftritte hatte er zudem mit dem Ronen Chamber Ensemble,  den Scott Chamber Players, bei den Indiana University’s Faculty Recital Series in Bloomington, bei Composers Inc. in San Francisco und bei den Princeton University New Music  Series in New York.

Quellen 
Indianapolis Symphony Orchestra - Dean Franke
Boone County Youth Orchestra - Guest Clinicians - Dean Franke

Klassischer Geiger
Kanadier
Geboren im 20. Jahrhundert
Mann